Ле-Тор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Ле-Тор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер